El término trepatroncos bigotudo puede referirse a dos aves sudamericanas:

 trepatroncos bigotudo, el nombre común del ave Xiphocolaptes falcirostris de acuerdo con la Sociedad Española de Ornitología; 

 trepatroncos bigotudo, uno de los nombres comunes del ave Xiphorhynchus flavigaster en México.